Creugas peut désigner :
 Creugas, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Corinnidae.
 Creugas d'Epidamnos, boxeur professionnel grec antique ayant vécu au